

Далцелл — селище, штат Іллінойс
 Далцелл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна